Димитър Молеров може да се отнася за:

 Димитър Томов Молеров (около 1780 – 1853), български живописец;
 Димитър Георгиев Молеров (1874 – 1961), български революционер.